Кастельгали ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 17,21 км². Население — 1 958 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Guía de Castellgalí
 Información general (en catalán)

Муниципалитеты Барселоны